Le terme scatophage peut désigner :
 Les scatophages, espèces animales se nourrissant d'excréments d'autres espèces ;
 Des animaux ainsi surnommés du fait de leur scatophagie :
 Une mouche, la scatophage du fumier, appelée communément mouche à merde,
 Les poissons du genre Scatophagus, appelés Scatophages, ou Scatos.

Galerie d'images